Władysław Sowiński (ur. 1883) – pułkownik łączności Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych
 Władysław Sowiński (1887–1953) – major audytor Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, doktor praw, specjalista z zakresu prawa morskiego
 Władysław Sowiński (ur. 1888) – malarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (5 sierpnia 1937)
 Władysław Sowiński (1899–1971) – podporucznik lekarz Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości (2 maja 1933)
 Władysław Sowiński – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (15 czerwca 1932)
 „Władysław Sowiński” – pseudonim Władysława Ratschki (1877–1944), aktora, dyrektora teatru, ojca Rudolfa (1906–1973)

Przypisy